Исла дел Параисо има више значења:

 Исла дел Параисо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Исла дел Параисо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику